Bruggen  heißen folgende geographischen Objekte:

 Bruggen (Bräunlingen), Ortsteil der Stadt Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

 Bruggen (Greifenburg), Ortschaft von Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Bruggen (Landeck), Stadtteil der Stadt Landeck, Bezirk Landeck, Tirol
 Bruggen (Gemeinde Längenfeld), Rotte in der Ortschaft Huben, Gemeinde Längenfeld, Bezirk Imst, Tirol
 Bruggen (Leutkirch), Weiler im Stadtteil Hofs, Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Bruggen (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ort bei Matrei, Bezirk Lienz, Osttirol
 Bruggen (Fraktion, Gemeinde St. Veit in Defereggen), Fraktion von St. Veit in Defereggen, Osttirol
 Bruggen (Dorf, Gemeinde St. Veit in Defereggen),Dorf der Gemeinde St. Veit in Defereggen, Osttirol

 Bruggen (St. Gallen), Ortsteil von St. Gallen

Bruggen ist der Familienname folgender Personen:
 Carry van Bruggen (1881–1932), niederländische Schriftstellerin
 Coosje van Bruggen (1942–2009), niederländisch-amerikanische Bildhauerin, Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin
 Heinrich Wilhelm Eduard van Bruggen (1927–2010), niederländischer Botaniker 

Siehe auch: 
 Brüggen (Begriffsklärung)
 Brugghen